Ліванов Борис Миколайович — батько актора Василя Ліванова.
 Ліванов Василь Борисович — син Ліванова Бориса Миколайовича.
 Ліванов  Ігор Євгенович — брат Аристарха Ліванова.
 Ліванов  Аристарх Євгенович — російський актор.
 Ліванов Михайло Георгійович (1751—1800) — професор, дослідник корисних копалин України, зокрема залізних руд Кривого Рогу, вугілля Донбасу

Російські прізвища